Лена Мико (, род. 18 июня 1955 года, Умео) — шведская женщина-политик. Член Социал-демократической рабочей партии. В прошлом — министр государственного управления (2019—2021), советник муниципалитета Линчёпинга и председатель  (SKL) в 2015—2019 годах.

Биография 
Родилась 18 июня 1955 года в Умео. Отец — военный Аксель Мико (Axel Micko), мать — Бритт Мико.

Жила в Линчёпинге. Училась в гимназии и . Изучала французский язык в Линчёпингском университете.

С 1977 года работает в муниципалитете Линчёпинга на различных должностях. В 1979—1981 гг. — секретарь информационного отдела коммуны Линчёпинга, в 1981—1988 гг. — секретарь по делам беженцев. Член муниципального совета Линчёпинга в 1988—1991 гг. и 1999—2000 гг. В 1992—1999 гг. — руководитель отдела занятости и кадровых вопросов. Председатель муниципального совета Линчёпинга в 2001—2006 гг., в 2014—2015 гг., заместитель председателя в 2007—2014 гг. В 2003 году избрана членом совета Шведской ассоциации местных и региональных органов самоуправления (SKL). С 2007 года член исполнительного комитета SKL. В 2015—2019 гг. — председатель SKL, с 2019 года — второй заместитель председателя. В 2015—2019 гг. — заместитель председателя  (CEMR).

В 1994—2002 гг. — член совета лена Эстергётланд. В 2000—2005 гг. — член правления . В 2003—2005 гг. — член правления . В 2005—2007 гг. — председатель . В 2011—2015 гг. — член правления  (AP4).

В 1993—2011 гг. — член совета Социал-демократической рабочей партии. В 2011—2017 гг. замещающая (помощник) члена исполнительного комитета партии, с 2017 года — член исполнительного комитета партии. В 2012—2015 гг. — председатель партийного отделения в лене Эстергётланд.

В 2007—2011 гг. — председатель некоммерческой организации Шведская авиационная ассоциация (Föreningen Svenskt Flyg). В 2011—2015 гг. — член правления страховой компании , в 2015—2019 гг. — председатель правления.

1 октября 2019 года получила пост министра государственного управления в Министерстве финансов Швеции во  во главе с Стефаном Лёвеном. Сменила , получившего портфель министра социального обеспечения.

29 ноября 2021 года проинформировала премьер-министра Магдалену Андерссон, что не готова к формированию нового правительства. 30 ноября её сменила Ида Каркиайнен.

Личная жизнь 
Замужем. Имеет двух родных детей и двух неродных детей.

Примечания 

Министры Швеции
Женщины-политики Швеции